Gustav Zouhar ist der Name folgender Personen:

* Gustav Zouhar (Ingenieur, 1914) (1914–1980), deutscher Ingenieur
 Gustav Zouhar (Ingenieur, 1939) (1939–2005), deutscher Ingenieur